Санчон-де-ла-Саграда () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,08 км². Население — 40 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки